CZL est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Constantine - Mohamed Boudiaf, l'aéroport de Constantine, en Algérie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports